James Allan – nowozelandzki rugbysta
 James Allan – szkocki muzyk
 James Alexander Allan – poeta australijski